El término gallereta puede referirse a:

 gallereta: el nombre común del ave Pteroptochos tarnii en Chile;
 gallereta: el nombre común del ave Pteroptochos castaneus en Chile;
 gallereta común: el nombre común del ave Gallinula chloropus.